Vega har flere betydninger
Vega (stjerne) – en stjerne i stjernebilledet Lyren
Vega (rumfart) – en ubemandet rummission
Vega (København) – et spillested i København
Vega (rapper) – en tysk rapper
Lope de Vega – en spansk forfatter
Vega-ekspeditionen – en svensk ekspedition rundt om Asien i 1800-tallet
Vega (musikforening) – en kammermusikforening fra 1800-tallet.
Vega, Norge – en kommune i Norrland fylke i Norge
Vega (kølbåd) – en form for sejlskib
Vega (flod) - en flod i Asturien